Le terme Semeuse peut faire référence à :

Symbole français  

La Semeuse est une allégorie picturale française inventée par Oscar Roty vers 1887, présentant une jeune femme coiffée d'un bonnet phrygien semant des graines au soleil levant, et qui est devenue avec le temps un des symboles de la République française, reproduit en particulier sur des pièces et des timbres. 
 La Semeuse, un type de monnaie française 
 La Semeuse, un type de timbre français, dont :
 La Semeuse lignée
 La Semeuse camée
 La Semeuse dessinée par Eugène Grasset pour Larousse afin d'en illustrer la devise « Je sème à tout vent ».

Patronymes 
 La Semeuse, entreprise de torréfaction de café à La Chaux-de-Fonds.
 La Semeuse, association niçoise.
 La Semeuse de Paris, immeuble classé au titre des monuments historiques au 16 rue du Louvre à Paris construit en 1912 par Frantz Jourdain pour le compte d'Ernest Cognacq, patron de la Samaritaine.
 La Semeuse, ancienne brasserie d'Hellemmes.

Toponymes 
 Villers-Semeuse, commune du département des Ardennes formée en 1828 de la réunion de deux hameaux Villiers et Semeuse.

Autre 
 Synonyme de semoir, machine qui sert à semer.

Références

Voir aussi